«Бессмертные: Война миров» — фантастический фильм режиссёра Энки Билала, основанный на двух частях его собственной серии графических новелл: «Ярмарка бессмертных» (,  1980), «Женщина-ловушка» (,  1986).
Название фильма Immortel (Ad Vitam) дословно можно перевести — Бессмертен (пока жив) ( — бессмертный,  — на всю жизнь, пожизненно). Фильм выполнен близко к жанру биопанк.

Сюжет 
Действие фильма происходит в 2095 году в Нью-Йорке. Мрачный футуристический город будущего населяют генетически модифицированные люди с пересаженными органами. Чудеса нанохирургии людям стали доступны благодаря корпорации «Евгеника», замешанной в незаконных опытах над людьми и пришельцами, к тому же обладающей большой властью в этом мире. В Центральном парке появилась аномалия, так называемая «зона вторжения», проникновение в которую для людей заканчивается смертью. Над городом парит неизвестно откуда взявшаяся пирамида, внутри которой боги Древнего Египта Анубис и Баст решают судьбу Гора.

«Евгеника» получает в свои руки очередную партию подопытных. Среди них оказывается Джилл (Линда Харди) — странная девушка нечеловеческого происхождения, с синими волосами и необычными способностями. Она не помнит своего прошлого, принимает неизвестные таблетки и доверяет только некоему таинственному Джону (Фредерик Пьеро). Джилл попадает в руки врача Элмы Тёрнер (Шарлотта Рэмплинг), которая предлагает ей сотрудничество — Элма обещает обеспечить Джилл документами взамен на помощь в изучении её необычного организма.

В течение последних семи дней своей жизни бог Гор ищет и находит в Нью-Йорке подходящее для себя тело. В итоге свой выбор он останавливает на известном революционере Никополе (Томас Кречманн). Тело Никопола подходит Гору, так как оно не подвергалось генетическим изменениям — последние 30 лет Никопол провёл в крио-тюрьме, откуда его освобождает случай и потом его находит Гор. Частично взяв контроль над действиями Никопола, Гор заставляет его искать в Нью-Йорке женщину, способную зачать от бога. Ею оказывается именно Джилл.

В ролях

Съёмочная группа 
 Режиссёр — Энки Билал
 Сценарий — Энки Билал, Серж Леман
 Продюсеры — Шарль Гассо
 Композиторы — Горан Вейвода, Sigur Rós
 Оператор — Паскаль Женсо

Награды и номинации 
 2004 — номинация на премию Audience Award (Премия Европейской киноакадемии) в категории «Лучшая актриса» (Шарлотта Рэмплинг)
 2004 — номинация на премию Audience Award (Премия Европейской киноакадемии) в категории «Лучший актёр» (Томас Кречманн)
 2005 — номинация на премию Сезар в категории «Лучшие декорации» (Жан-Пьер Фуйе)

Интересные факты 
 По словам режиссёра Энки Билала, имя Никопол главному герою он дал в честь города Никополь на Украине.
 В фильме Никопол декламирует отрывки из стихотворений Бодлера «Падаль», «Самобичевание», «Разрушение» и «Отрава» из его сборника «Цветы зла».
 В одной из сцен фильма герой в баре пьёт водку под названием «Тарковская», возможно это отсылка к режиссёру Андрею Тарковскому.
 Энки, имя режиссёра, соответствует имени древнешумерскому богу Энки, сотворившему человека (согласно книге Захария Ситчина, Энки сотворил человека путём генной инженерии, смешав со своим ДНК).  Древнешумерский пантеон богов перекочевал в египетский, где Энки это Гор.

Саундтреки 
 Marc A. Huyghens, Venus — Beautiful Day
 Sigur Rós – Hjartað Hamast
 Ralph Rainger, Leo Robin — June in January
 Julie Delpy — My Dear Friend
 J. Hayward — Night in White Satin
 R. Matta, C. Huidobro, G. Vejvoda — Etang Donne
 D. Lavaillant — Atomic Reaction
 D. Lavaillant — Under the Volcano
 Julie London - June in January

Бюджет картины составил 22 млн. € 
Кассовые сборы составили ~ 540 тыс. $

Источники

Ссылки 
 
 О фильме на сайте «Дневник кино»
 Рецензии
 Фантастическое бланманже — рецензия И.Куликова
 Свой среди своих — рецензия А.Корюшкина
 Бессмертные: война режиссёра со зрителем — рецензия на сайте http://www.kinokadr.ru
 Михаила Судакова (kino-govno.com)
 Станислава Ростоцкого — Божественное вмешательство на сайте http://www.vremya.ru
 Кадры из фильма и рисунки

Фантастические фильмы 2004 года
Экранизации комиксов
Фантастические фильмы Франции
Фильмы в жанре киберпанк
Фильмы на английском языке